Тремуй () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Тремуй () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон